

Astronomia
 Pieria – caratteristica di albedo della superficie di Mercurio

Geografia
 Pieria – antica regione della Macedonia meridionale
 Pieria – unità periferica della Grecia

Mitologia greca
 Pieria – moglie di Danao
 Pieria – moglie di Ossilo